DiCicco (aussi Dicicco, Di Cicco ou di Cicco) sont des patronymes d'origines italiennes pouvant désigner:

Patronyme
Bobby Di Cicco (né en 1954), acteur américain
Dennis di Cicco (né en 1950), astronome américain
 (né en 1963), homme politique américain du New Jersey
 (né c. 1946), homme politique américain de Pennsylvanie
 (née en 1980), actrice et animatrice américaine
 (1909-1978), producteur et agent d'artiste américain
 (1949-2019), poète canado-italien
 (née en 1959), sculptrice et auteure américaine
Tony DiCicco (1948-2017), joueur et entraîneur américain de soccer

Voir aussi
(3841) Dicicco, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme italien